Тамага — село, расположенное на востоке округа Квененг (Ботсвана), в 40 км восточнее от Габороне.
 (6411) Тамага — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.